

Aeronautica 
 Lockheed U-2 – aereo spia

Codici 
 U2 – codice vettore IATA di easyJet

Musica 
 U2 – gruppo musicale irlandese

Trasporti 
Nei paesi di lingua tedesca le linee della metropolitana (U-Bahn) vengono spesso contrassegnate da una U iniziale e un numero progressivo:
 U2 – linea della metropolitana di Amburgo (Germania)
 U2 – linea della metropolitana di Berlino (Germania)
 U2 – linea della metropolitana di Francoforte sul Meno (Germania)
 U2 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera (Germania)
 U2 – linea della metropolitana di Norimberga (Germania)
 U2 – linea della metropolitana di Vienna  (Austria)